La Avenida Colón, es una pequeña avenida de sentido norte y sur localizada en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 
La Avenida Colón inicia desde la intersección con la 2.ª Calle Sureste. La avenida atraviesa el barrio Largaespada de norte a sur, pasando por las intersecciones de la 10.ª Calle Sureste, 11.ª Calle Sureste, 12.ª Calle Sureste, 13.ª Calle Sureste, Calle José Martí hasta culminar en el paso a desnivel con la Pista Benjamín Zeledón y Paseo Naciones Unidas.

Barrios que atraviesa 
La avenida por ser muy corta, solo atraviesa un barrio, el Barrio Largaespada.

Véase también 
Avenida Roosevelt
1.ª Avenida Noroeste

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua